Площа Рамуса ді Азеведу () — назва двох площ у місті Сан-Паулу, Бразилія.

 Площа Рамуса ді Азеведу (округ Бутантан)
 Площа Рамуса ді Азеведу (округ Се)

Площі